Dasen peut faire référence à :

Personnes 
 René Dasen (1917–1989), journaliste suisse et critique de cinéma
 Véronique Dasen (1957-), professeure d'archéologie classique et d'histoire ancienne à l'université de Fribourg en Suisse

Autres 
 
 Sigle pour Directeur académique des services de l'Éducation nationale (en France)

Homonymie de patronyme